Чёрч, Фредерик:

 Чёрч, Фредерик Стюарт (1842—1924) — американский художник и иллюстратор.
 Чёрч, Фредерик Эдвин (1826—1900) — американский художник-пейзажист, романтик.